LAK kan syfta på:

 LAK - blandad kör vid Lunds universitet, se Lunds akademiska kör
 LAK - flygplansmodeller från Litauisk aviationskonstruktion